Respire peut faire référence à :

Cinéma 

 Respire (), un film serbo-monténégrin réalisé par Dragan Marinković en 2004 ;
 Respire, un film français réalisé par Mélanie Laurent en 2014 ;
 Respire, un film québécois réalisé par Onur Karaman en 2022 ;

Musique 
 Respire, une chanson écrite, composée et interprétée par le groupe Mickey 3D en 2002 ;et genre POP

Littérature 
 Respire, un roman d'Anne-Sophie Brasme édité par Fayard en 2001.

Voir aussi 
 Respiro, un film italien réalisé par Emanuele Crialese, sorti en 2002.